Het seizoen 1968/69 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 7 september 1968 en eindigde op 25 mei 1969. 

K. Kortrijk Sport won in Vierde Klasse A, VC Westerlo won in Vierde Klasse B, RAA Louviéroise won in Vierde Klasse C en AS Eupen won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 Lommel SK kreeg de koninklijke titel en werd KFC Lommel SK.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 Sporting Houthalen (rechtstreeks uit 3A)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 3A)
 RAA Louviéroise (rechtstreeks uit 3B)
 KSV Oudenaarde (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 FC Heist Sportief
 VC Westerlo

Brabant
 Eendracht Hoeilaart
 VC De Leeuwkens Teralfene

Limburg
 Hoeselt VV

Oost-Vlaanderen
 RFC Renaisien

West-Vlaanderen
 SK Gullegem

Henegouwen
 RUS Lessinoise

Luik
 R. Blegny FC
 R. Fléron FC

Luxemburg
 Racing Athletic Florenvillois

Namen
 Jeunesse Rochefortoise FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Kortrijk Sport (kampioen 4A)
 VC Westerlo (kampioen 4B)
 RAA Louviéroise (kampioen 4C)
 AS Eupen (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KSV Blankenberge (rechtstreeks uit 4A)
 K. Standaard FC Lokeren (rechtstreeks uit 4A)
 RFC Renaisien (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Lentezon Beerse (rechtstreeks uit 4B)
 Sporting Houthalen (rechtstreeks uit 4B)
 Sporting Alken (rechtstreeks uit 4B)
 Eendracht Hoeilaart (rechtstreeks uit 4C)
 FC Farciennes (rechtstreeks uit 4C)
 RCS Brainois (rechtstreeks uit 4C)
 Union Momalloise (rechtstreeks uit 4D)
 Jeunesse Rochefortoise FC (rechtstreeks uit 4D)
 RFC Union La Calamine (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Noot: K. Sport St-Genesius-Rode en Eendracht Hoeilaart eindigden op een gedeelde 14e plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie zou degraderen. De wedstrijd eindigde op 0-0 waardoor er een replay werd gespeeld. Deze wedstrijd won K. Sport St-Genesius-Rode met 0-2.

Vierde Klasse D

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4